Møre og Romsdal ist die nördlichste Provinz (Fylke) der Region Vestlandet in Norwegen. Dort leben  Einwohner () in 26 Kommunen auf einer Fläche von 14.359 Quadratkilometern bei einer Bevölkerungsdichte von 18,5 Einwohnern pro Quadratkilometer. Ihre Hauptstadt ist Molde, größte Gemeinde ist jedoch Ålesund. Møre og Romsdal grenzt an die Provinzen Innlandet, Trøndelag und Vestland.

Vor der Reform von 1919 hieß die Provinz Romsdals amt und war in die Vogteien (fogderi) Nordmøre, Romsdal und Sunnmøre eingeteilt. Das Wappen des Distrikts zeigt drei stilisierte Wikingerschiffe, eines für jede Vogtei.

Der Nordosten, also Romsdal, wird in mancher Hinsicht auch zusammen mit Trøndelag als Mittelnorwegen betrachtet.

Kommunen 
Zum 1. Januar 2019 wechselte Rindal ins Fylke Trøndelag. Zum 1. Januar 2020 gab es folgende Gemeindezusammenlegungen:
 Haram, Sandøy, Skodje und Ørskog zu Ålesund
 Midsund und Nesset zu Molde
 Norddal und Stordal zu einer neuen Gemeinde Fjord
 Fræna und Eide zu einer neuen Gemeinde Hustadvika

Außerdem wechselte die Kommune Hornindal aus Sogn og Fjordane und fusioniert mit Volda. Halsa hingegen vereinigte sich mit Hemne und einem Teil von Snillfjord, beide in Trøndelag, zu Heim und verließ damit Møre og Romsdal.

Weblinks 

 Aktuelle Webpräsenz auf mrfylke.no
 Møre og Romsdal auf snl.no im Store Norske Leksikon (norwegisch)

Nachweise 

Norwegisches Fylke
 
NUTS-3-Region